Gjalp er et navn nævnt i nordisk mytologi - der er flere skabninger med dette navn:
 Gjalp - er i nordisk mytologi datter af jætten Gejrrød. Fik brækket ryggen af Thor. Søster til Greip.
 Gjalp - en af Hejmdals ni mødre

en:Gjalp